Berryville kan avse: 

 Berryville, Arkansas 
 Berryville, Texas 
 Berryville, Virginia
 Berryville, West Virginia